Kreuzerkrieg steht für:

 eine Strategie im Seekrieg, siehe Seekrieg#Kreuzerkrieg
 ein Spiel, siehe Schiffe versenken